Mehdi Mirza Mehdi Tehrani () también conocido como Mehdi Tehrani  (Teherán, 13 de marzo de 1970) es un periodista iraní, historiador,Crítica cinematográfica, y un Marine anterior en el Guerra entre Irán e Irak.

Mehdi Tehrani es el comandante de la Unidad Diver Ranger y uno de los 17 veteranos sobrevivientes de la unidad de 500 efectivos en la Operación Karbala-4 en la Guerra entre Irán e Irak.

Fondo académico 
Mirza Mehdi Tehrani Aprendió el basics de intervenir en traducción e historiografía con Reza Seyed Hosseini. También notable es  Arthur Asa Berger, Akbar Alemi, Arthur knight, y Ross cristiano.

Aguanta un PhD en Película y Estudios de Medios de comunicación Visuales (título de tesis: El Impacto de Periodismo Local en Cine británico en los Últimos Dos Años de Supervisor de Segunda Guerra mundial: Christine Ross, Arthur Asa Berger) de Universidad McGill.

Referencias 

Profesores de la Universidad de Teherán
Alumnado de la Universidad McGill
Periodistas de Irán
Personas de Teherán
Alumnado de la Universidad de Teherán